Délež lahko pomeni:
delež v matematiki je razmerje med delom in celoto
delež v kemiji izraža koncentracijo:
masni delež
molski delež
delež v pravu in v ekonomskih vedah:
pravični delež